Smail Morabit, né le  à Forbach (France), est un footballeur français. Il évolue actuellement à l'US Sarre-Union.

Carrière 
Smail Morabit est un footballeur français. Il commence sa carrière en 2006 avec l'US Forbach. L'année suivante il s'engage avec le SF Köllerbach où il ne restera qu'une seule saison (2007-2008).

Durant le reste de sa carrière, il joue principalement dans des clubs allemands. Le , il s'engage avec le Vfl Bochum qui le prête un mois après au 1. FC Heidenheim 1846 pour une durée d'un an. À la fin du prêt, il est définitivement transféré au FC Heidenheim où il restera durant 3 saisons supplémentaires et découvrira la deuxième division allemande (Bundesliga 2).

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 
 Profil du joueur sur le site de son club actuel (l'US Sarre-Union): Smaïl Morabit

Footballeur français
Naissance en juillet 1988
Naissance à Forbach
Joueur de l'Eintracht Brunswick
Joueur du 1. FC Heidenheim 1846
Joueur du FSV Francfort
Joueur du Rot-Weiss Erfurt